Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 2022 in Chennai. An der Olympiade nahmen 186 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 11 Runden
austrugen. Darunter befanden sich neben der A-Mannschaft zwei weitere Teams des Gastgeberlandes. Die Wertung erfolgte primär nach Mannschaftspunkten, dann nach der
Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung und weiter nach Brettpunkten sowie schließlich der Olympiade-Buchholz-Wertung.
Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal ein Ersatzspieler.

Mannschaften

1. Usbekistan

2. Armenien

3. Indien B

4. Indien

5. USA

6. Moldau

7. Aserbaidschan

8. Ungarn

9. Polen

10. Litauen

11. Niederlande

12. Spanien

13. Frankreich

14. England

15. Griechenland

16. Israel

17. Kasachstan

18. Deutschland

19. Kuba

20. Serbien

21. Brasilien

22. Montenegro

23. Österreich 

Die Bilanzen von Blohberger und Horvath enthalten je einen kampflosen Sieg in der ersten Runde.

24. Peru

25. Tschechien

26. Iran

27. Georgien

28. Türkei

29. Ukraine

30. Australien

31. Indien C

32. Philippinen

33. Argentinien

34. Indonesien

35. Mongolei 

In der Bilanz von Batsuren ist ein kampfloser Sieg enthalten.

36. Ägypten

37. Schweden

38. Chile

39. Slowakei

40. Island

41. Tunesien

42. Uruguay

43. Portugal

44. Rumänien

45. Dänemark

46. Kroatien 

Der an Brett 4 gemeldete Großmeister Mladen Palac wurde im Turnierverlauf nicht eingesetzt.

47. Italien

48. Kolumbien

49. Kanada

50. Slowenien

51. Schweiz

52. Andorra

53. Albanien 

Der für das Spitzenbrett vorgesehene Großmeister Erald Dervishi wurde im Verlauf der Olympiade nicht eingesetzt.

54. Belgien

55. Südafrika

56. Estland

57. Lettland

58. Simbabwe

59. Norwegen

60. Irland

61. Finnland

62. Paraguay

63. Bulgarien

64. Kirgisistan

65. Singapur

66. Bangladesh

67. Tadschikistan

68. Sri Lanka

69. Mexiko

70. Nordmazedonien 

Im Ergebnis von Nikolovski ist eine kampflos gewonnene Partie enthalten.

71. Ecuador

72. Malaysia

73. Marokko

74. Bolivien 

Im Ergebnis von Gemy ist eine kampflos gewonnene Partie enthalten.

75. Panama

76. El Salvador

77. Madagaskar 

In der Bilanz am Spitzenbrett ist eine kampflos gewonnene Partie enthalten.

78. Vereinigte Arabische Emirate 

In der Bilanz am Spitzenbrett ist eine kampflos gewonnene Partie enthalten.

79. Costa Rica 

Der an Brett 1 gemeldete Internationale Meister Leonardo Valdés Romero kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

80. Trinidad und Tobago

81. Libyen 

In Runde 10 gab Libyen eine Partie kampflos ab, die in den individuellen Statistiken nicht enthalten ist.

82. Uganda

83. Sambia

84. Jemen 

In der Erstrundenpartie gegen Zentralafrika gab Jemen die Partie am Spitzenbrett kampflos ab (hier nicht eingerechnet), bekam aber im Gegenzug einen kampflosen Punkt, der hier bei Saleh Al-Aqrabi eingerechnet ist.

85. Jamaika

86. Nepal

87. Kosovo

88. Dominikanische Republik

89. Venezuela 

In der ersten Runde gab es beim 4:0 gegen Eswatini zwei kampflose Siege, die in den Bilanzen von Palomo und Castro Silva berücksichtigt sind.

90. Syrien

91. Schottland 

In der ersten Runde war Schottland gegen Ruanda gesetzt, welches jedoch nicht antrat und auch im weiteren Verlauf der Olympiade nicht in die Wettkämpfe eingriff. Der kampflose 4:0-Sieg ist mit je einem Punkt bei allen Spielern außer Harnish Olson eingerechnet.

92. Südsudan

93. Südkorea

94. Nigeria

95. Myanmar

96. Wales

97. Guatemala

98. Libanon 

In Runde 8 gaben die Libanesen eine Partie kampflos ab. Sie ist in den individuellen Statistiken nicht berücksichtigt.

99. Luxemburg

100. Botswana

101. Äthiopien

102. Taiwan 

Der gemeldete Ersatzspieler Yao-Hung Tsai kam nicht zum Einsatz.

103. Thailand

104. Zypern

105. Namibia

106. Algerien

107. Japan 

Die Japaner traten in Runde 5 und in den letzten vier Runden nur zu dritt an. Die kampflos verlorenen Partien sind hier nicht eingerechnet. Da Thanh Tu Tran ab Runde 8 nicht zur Verfügung stand, wurde jeweils das Spitzenbrett abgegeben.

108. Färöer

109. Hongkong 

Im Match der achten Runde gegen Haiti wurde die Partie am 1. Brett wegen unsportlichen Verhaltens beider Spieler als beidseitiger Verlust gewertet.

110. Barbados 

In der letzten Runde gab Barbados die Partie am Spitzenbrett kampflos verloren. Sie ist hier nicht eingerechnet.

111. Monaco

112. Nicaragua

113. Oman 

Die Bilanz von Al Maashani enthält einen kampflosen Punkt in der letzten Runde.

114. Angola

115. Neuseeland

116. Irak 

Die Bilanz des Spielers an Brett 4 enthält einen kampflos gewonnenen Punkt.

117. Malawi 

Die Bilanz des Spielers Mwale enthält einen kampflos gewonnenen Punkt.

118. Jordanien

119. Mauretanien 

Die Bilanz des Spielers an Position 2 enthält einen kampflosen Sieg.

120. Sudan

121. Saudi-Arabien

122. Niederländische Antillen 

Im Ergebnis des Spielers van Bemmelen ist ein kampfloser Sieg enthalten.

123. Haiti 

Im Match der achten Runde gegen Hongkong wurde die Partie am 1. Brett wegen unsportlichen Verhaltens beider Spieler (in diesem Falle J. M. Guillaume) als beidseitiger Verlust gewertet.

124. Liberia

125. Honduras 

Brett 1 wurde in der letzten Runde kampflos abgegeben. Die Partie ist hier nicht eingerechnet.

126. Malediven

127. Suriname 

In der Bilanz von Matoewi ist eine kampflos gewonnene Partie enthalten.

128. Mosambik 

In der Bilanz von Donaldo Paiva ist eine kampflos gewonnene Partie enthalten.

129. Puerto Rico

130. Kenia

131. Palästina

132. Kuwait

133. Jersey 

In der Bilanz von Jem Gruner ist eine kampflos gewonnene Partie enthalten.

134. Kap Verde

135. Elfenbeinküste 

Die Mannschaft reiste verspätet an und nahm das Turnier erst mit Runde vier auf. Somit absolvierte sie nur acht Wettkämpfe. Dabei gab es in der letzten Runde ein kampfloses 4:0 gegen Lesotho. Dieses ist bei den vier Stammspielern als Gewinnpartie berücksichtigt.

136. Bahrain

137. Aruba

138. Senegal 

In der Bilanz des Spielers an Position 4 ist eine kampflos gewonnene Partie enthalten.

139. Sierra Leone 

In Runde sechs wurde Brett 1 kampflos abgegeben, so dass A. Kamara nur auf zehn Partien kommt. Der gemeldete Ersatzspieler Samuel Kamara wurde im Turnierverlauf nicht eingesetzt.

140. Mauritius

141. São Tomé und Príncipe 

Der gemeldete Ersatzspieler Nascimento Admilton de Ceita dos Santos kam nicht zum Einsatz.

142. Eritrea

143. Bermuda

144. Afghanistan

145. Katar 

In der Bilanz des Spielers am Spitzenbrett ist eine kampflos gewonnene Partie enthalten.

146. St. Lucia

147. Kamerun 

In der Bilanz des Spielers am Spitzenbrett ist eine kampflos gewonnene Partie enthalten.

148. Guyana

149. Tansania

150. Somalia

151. Cayman-Inseln

152. Guam 

Der an Brett 2 gemeldete Spieler Radcliffe Paras kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

153. Mali 

In der zweiten Runde gab Mali eine Partie kampflos ab. Sie ist nicht in den Spielerstatistiken berücksichtigt.

154. Togo

155. Malta

156. Gabun 

Der gemeldete Ersatzspieler Yannick Menga kam nicht zum Einsatz. Die Bilanz des Spielers am Spitzenbrett enthält eine kampflos gewonnene Partie.

157. Ghana

158. Papua-Neuguinea

159. Bahamas

160. Nauru

161. Fidschi

162. San Marino 

In der Bilanz von Volpinari ist eine kampflos gewonnene Partie enthalten.

163. Eswatini 

In den beiden ersten Runden trat Eswatini noch unvollständig an. Es ergaben sich drei kampflos verlorene Partien, die hier nicht eingerechnet sind.

164. Lesotho 

Die Mannschaft reiste verspätet an und nahm das Turnier erst mit Runde vier auf. Zur letzten Runde trat sie nicht mehr an. Somit absolvierte sie nur sieben reguläre Wettkämpfe. Das kampflose 0:4 gegen die Elfenbeinküste in der Schlussrunde ist als Mannschaftsergebnis berücksichtigt, nicht aber bei den Einzelresultaten.

165. Liechtenstein 

Liechtenstein gab drei Partien kampflos ab, zweimal unter Namensnennung von Iclicki und einmal bei Jelic. Diese Partien sind hier nicht eingerechnet.

166. Guernsey

167. Amerikanische Jungferninseln 

Die Bilanz von Justin Hair enthält eine kampflos gewonnene Partie.

168. Dschibuti

169. Osttimor 

Der an Brett 4 gemeldete Paulo Fernandes de Carvalho kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

170. Dominica

171. Brunei

172. Bhutan

173. DR Kongo 

Der am Spitzenbrett gemeldete Mashala Kabamwanishi kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz. Viermal blieb sein Brett unter seiner Namensnennung unbesetzt, ein weiteres Mal unter Namensnennung von Esungi.

174. Äquatorial-Guinea 

Die Bilanz von Abia enthält einen kampflosen Sieg.

175. Burundi

176. St. Vincent und die Grenadinen 

In der Bilanz von Oris Robinson ist eine kampflos gewonnene Partie enthalten.

177. Tschad 

Die Mannschaft des Tschad war in der 1. Runde spielfrei, wofür ihr 1 Mannschafts- und 2 Brettpunkte gutgeschrieben wurden. Außerdem wurde einmal das 1. Brett kampflos abgegeben. Weiterhin enthalten die Bilanzen der Spieler an Position 2 und 3 je einen kampflosen Sieg. Der gemeldete Ersatzspieler Ali Cherif Mahamat kam nicht zum Einsatz.

178. Seychellen 

Im Spiel der letzten Runde gegen Zentralafrika blieb Brett 3 bei beiden Mannschaften unbesetzt. Zudem bekam Stratonowitsch einen kampflosen Punkt. Die Seychellen gewannen den Wettkampf mit 2:1.

179. Gambia 

Die gambische Mannschaft trat nach neun Runden vom Turnier zurück und wurde zu den beiden letzten Durchgängen nicht mehr ausgelost. Außerdem hatte sie in Runde 7 das 1. Brett unter Namensnennung freigelassen.

180. Palau

181. Laos 

In der Bilanz des dritten Spielers ist eine kampflos gewonnene Partie enthalten.

182. Komoren 

In der achten Runde ließ der Gegner Zentralafrika die Bretter 2 und 3 frei. Entsprechend enthalten die Bilanzen dieser beiden Spieler je einen kampflosen Sieg.

183. St. Kitts und Nevis 

Die einzige Gewinnpartie von Della Stanley ergab sich aus einem kampflosen Sieg.

184. Zentralafrikanische Republik 

Der an Brett 3 gemeldete Spieler Libert Sabbas Ndoma und der Ersatzspieler Bachir Niang So kamen nicht zum Einsatz. Brett 2 wurde zweimal unter Namensnennung von Kourakoumba freigelassen. Unter den Gewinnpartien an Brett 1 befindet sich ein kampfloser Sieg.

185. Britische Jungferninseln 

Die Mannschaft war in der letzten Runde spielfrei und erhielt dafür einen Mannschafts- und zwei Brettpunkte.

186. Niger 

Die Mannschaft war in der vorletzten Runde spielfrei und erhielt dafür einen Mannschafts- und zwei Brettpunkte. In der Bilanz von Abarchi ist eine kampflos gewonnene Partie enthalten.

Quellen 
 Schacholympiade 2022 bei chess-results.com

2022
Schach 2022
Schach (Indien)
Sport (Chennai)